Echelon ():

 Эшелон — глобальная система радиоэлектронной разведки, главный оператор — АНБ США.
 Echelon — варезная группа, специализирующаяся на нелегальном распространении ISO-образов консольных игр.
 Echelon — английское название компьютерной игры «Шторм».
 Echelon — проект компании nVidia по разработке микропроцессора.

См. также 
 Эшелон